Rablay peut désigner :
 Rablay-sur-Layon, ancienne commune du département de Maine-et-Loire, commune déléguée de la commune de Bellevigne-en-Layon depuis le  (Rablay était le nom officiel de cette ancienne commune jusqu’en 1939) ;
 le château de Rablay sur la commune de Charny-Orée-de-Puisaye dans le département de l’Yonne ;
 le lieu-dit Rablay accueillant le château cité ci-dessus.